Чкалово () — село,
Подгоринский сельский совет,
Кобелякский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5321885806. Население по переписи 2001 года составляло 190 человек.

Географическое положение 
Село Чкалово находится в 3-х км от города Кобеляки, в 1,5 км от села Подгора.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Примечания